Trichotria är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Bory de St. Vincent 1827. Trichotria ingår i familjen Trichotriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Trichotria